La saison 1994-1995 du Championnat d'Ukraine de football était la  de la première division ukrainienne. 

Les 18 équipes de première division sont regroupées au sein d'une poule unique où chacun rencontre ses adversaires 2 fois, une fois à domicile, une fois à l'extérieur.

Qualifications en Coupe d'Europe 
Le champion d'Ukraine se qualifie pour le tour préliminaire de la Ligue des champions 1995-1996 tandis que le finaliste se qualifie pour le premier tour de la Coupe UEFA 1995-1996. Quant au vainqueur de la Coupe d'Ukraine, il est qualifié pour la Coupe des Coupes 1995-1996.

Les 18 clubs participants 
 Dinamo Kiev
 Dniepr Dniepropetrovsk
 Chakhtar Donetsk
 Tchernomorets Odessa
 Metalurg Zaporijjye
 Tavria Simferopol
 FC Torpedo Zaporizhia
 Karpaty Lviv
 Nyva Ternopil
 Volyn Lutsk
 Zarya Louhansk
 FC Kremin Kremenchuk
 Veres Rivne
 Kryvbass Krivoï-Rog
 Temp Shepetivka
 Nyva Vinnytsia 
 SK Mykolaiv  - Promu de 
 Prykarpattya Ivano-Frankivsk - Promu de

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Ukraine de football

Liens externes 
  RSSSF

1994-1995
Ukraine
Ukraine
Sport en Ukraine en 1994
Sport en Ukraine en 1995